Богдан Улиграх (; родился 23 февраля 1975 года в Колине, Чехословакия) — чешский профессиональный теннисист и тренер.
 Финалист Командного кубка мира (1996) в составе национальной сборной Чехии.
 Победитель 3 турниров ATP в одиночном разряде.

Общая информация 
Богдан впервые взял ракетку в руки в 6 лет; после нескольких лет участия в различных юниорских турнирах он в 14 лет начинает заниматься в одном из пражских теннисных клубов.

Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Личные турниры 
Улиграх начал свою профессиональную карьеру в 1992 году, сыграв несколько турниров серии ITF Satellites в Европе. Сравнительно быстро чех стал регулярно одерживать победы на подобных соревнованиях, периодически добираясь до финальных матчей как в одиночном, так и в парном разряде. Уже через год он впервые пробует себя на следующем уровне мужских соревнований — турнирах ATP Challenger. Первый опыт оказывается не слишком удачным, но достаточным, чтобы молодому дарованию предоставили шанс сыграть отборочный турнир пражского соревнования основного тура ATP. Богдан пользуется возможностью и выигрывает свою группу. В основе продолжить победную поступь не удаётся.

В 1993-94 годах за счёт выступлений на «челленджерах» чех постепенно поднимается в рейтинге, уверенно входя к сезону-1994 в число двухсот сильнейших одиночных теннисистов мира. В этом же году приходит первый титул на подобном уровне: в июле Богдан выигрывает соревнование в Оберштауфене, начав борьбу с квалификации. Через год прогресс результатов Улиграха нарастаёт всё стремительнее: в первой половине года он по-прежнему играет «челленджеры», но параллельно всё удачнее удаётся проводить и более статусные турниры: в апреле, на турнире в Оэйраше, он впервые выигрывает матч в основе соревнований основного тура ATP; в мае он проходит два круга на турнире серии Masters в Риме. Итогом подобных выступлений стало вхождение в сотню сильнейших теннисистов одиночного рейтинга и место в основной сетке Roland Garros — его первого турнира Большого шлема. В июне локальные победы преобразуются в серию, позволяя Улиграху впервые выйти в финал соревнования основного тура ATP: в Санкт-Пёльтене он уступает титульный матч Томасу Мустеру. Через несколько месяцев он отыгрывается за эту неудачу, выиграв домашний турнир в Праге. Осенью бурный рост профессионального мастерства молодого теннисиста отмечен тренерами команды Чехии в Кубке Дэвиса: Богдан приглашён на матч со сборной Зимбабве. Год завершается серией турниров в Латинской Америке, где чех выигрывает свой второй в сезоне титул. Прогресс Улиграха в 1995 году позволил ему отыграть в рейтинге более сотни позиций и закончить сезон в числе тридцати сильнейших теннисистов мира.

В дальнейшем результаты чеха стабилизируются: продолжить подъём в рейтинге не удаётся и он закрепляется во второй половине первой полусотни одиночной классификации. В рамках отдельных матчей он остаётся грозной силой, регулярно обыгрывая многих соперников, стоящих выше него в рейтинге. В 1997 году ему удаётся громко напомнить о себе, дойдя до финала турнира старшей серии в Индиан-Уэллсе и обыграв по ходу тогдашнюю первую ракетку мира Пита Сампраса. Подобные успехи, впрочем, носили весьма редкий характер и Богдан довольно быстро опускался на свой обычный уровень.

В 1999—2000 годах из-за серии травм Улиграх утрачивает былые результаты, а пропуск нескольких месяцев отбрасывает его из пределов первой сотни рейтинга. Чех, впрочем, достаточно быстро возвращает утерянные позиции, хотя некоторое время приходится поиграть «челленджеры» и квалификации соревнований базовой категории основного тура ATP. На этом пути чеху удаётся блеснуть не только на любимом грунтовом покрытии, но и на харде: совершив рейд из квалификации он доходит до титульного матча турнира в Дохе. Локальные подъёмы сменяются такими же спадами, но в 2003 году Богдан попал в неприятную ситуацию при сдаче допинг-проб: специалисты ВАДА, проверив его анализы, нашли в них запрещённые препараты. После полугодичной тяжбы юристы чеха и попавшего в эти же сроки в похожую ситуацию Грега Руседски смогли доказать, что запрещённую субстанцию содержал официально разрешённый ATP препарат. Улиграх был оправдан.

Откатившись за время простоя из пределов даже Top200 Богдан вновь начал свой прорыв к вершинам: пользуясь опцией защищённого рейтинга он постепенно возвращается в Top100, но на былой уровень выйти так и не удаётся: лишь изредка он проявляет себя в былом виде на турнирах основного тура ATP, в основном играя «челленджеры». Вскоре чех вновь погружаётся в глубины рейтинга, через некоторое время даже потеряв право рейгулярно игать квалификации на турнирах Большого шлема. В июне 2007 года он последний раз сыграл его основную сетку — на Уимблдоне, а 11 месяцев спустя последний раз появившись и в отборе — во Франции. Поиграв некоторое время «челленджеры» Улиграх принял решение завершить карьеру игрока и попробовать себя в роли тренера.

Карьера в сборной 
За свою карьеру чех представлял Чехию в Кубке Дэвиса и Командном кубке мира. В первом соревновании Улиграх впервые сыграл в 1995 году, в матче первого круга Мировой группы со сборной Зимбабве. В течение следующих восьми лет, Богдан сыграл в этом турнире в десяти матчевых встречах: каждый раз капитан команды использовал его только в одиночных встречах. Чех поучаствовал в восемнадцати играх, в одиннадцати из которых победил. Во втором турнире Улиграх играл дважды (в 1996 и 1997 годах), выиграл лишь одну встречу (правда у тогдашней первой ракетки мира Пита Сампраса). В том же 1997 году, когда Богдан обыграл американца, чехи дошли до финала этого турнира.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (9)

Победы (3)

Поражения (6)

Командные турниры

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Чехии
Теннисные тренеры Чехии